Puppet Strings – album degli High Court del 2007
 Puppet Strings – album dei Fuel del 2014